Porta a Terra a Livorno
 Porta a Terra (Orbetello)